Ораж ():

Личности
  — британский издатель и эссеист, ученик Гурджиева.
 «Пьер Ораж» — литературный псевдоним и партийная кличка революционера В. А. Александровича (1884—1918).

Прочее
 «Ораж» (1924—1940) — эскадренный миноносец французского флота.